Oheň může mít více významů:
 Oheň – projev plamenného hoření
 Táborový oheň – slavnostní oheň při táboření v přírodě – společenská událost
 Olympijský oheň – slavnostní oheň zapalovaný v době konání Olympijských her
 Posvátný oheň – obřadní oheň, uctívaný oheň, oheň symbolizující či ztělesňující božstvo či posvátnou energii, oheň sloužící k posvátným rituálům a často udržovaný v chrámech
 Eliášův oheň – fyzikální jev před bouřkou
 Řecký oheň (také bengálský oheň, byzantinský oheň či tekutý oheň) – zbraň používaná Byzantinci, tekutá zápalná směs, která hořela i ve styku s vodou

historie
 Falešný oheň – název incidentu, který se odehrál v Číně v roce 2001

lékařství
 Nevus flammeus – kožní porucha, lidově zvaná oheň

literatura
 Černý oheň – kniha Sonny Cooperové z roku 1992, z fiktivního prostředí Star Treku
 Oheň – román francouzského spisovatele Henriho Barbusse

televize
 Oheň a voda (Hvězdná brána) – 12. epizoda 1. řady sci-fi seriálu Hvězdná brána
 Oheň (film) – americký film (katastrofický/thriller/akční/drama) z roku 1991
 Oheň (film, 2002) – americký film (katastrofický/thriller/akční/drama) z roku 2002

hudba
 Fire (píseň, Scooter) (český Oheň) – píseň německé skupiny Scooter z alba Age Of Love z roku 1997, vydaná téhož roku i jako singl
 Vyhaslý oheň – sedmé studiové album brněnské skupiny Kamelot z roku 1997
 Eliášův oheň (kapela) – chebská rocková kapela

časopisy
 Ohníček (časopis) – český časopis pro mládež (vycházející od roku 1948), pojmenovaný pravděpodobně podle ruského (sovětského) vzoru:
 Ogoňok (Огонёк = ohníček) – ruský týdenní ilustrovaný časopis